Альбе́рт Грюнве́дель (, 31 июля 1856, Мюнхен — 28 октября 1935, Ленгрис) — немецкий тибетолог, археолог и исследователь Центральной Азии, специалист в области индийского (особенно буддийского) искусства.

Биография 
Альберт Грюнведель родился в Мюнхене в семье художника Карла Грюнведеля в 1856 году. Учился в мюнхенской гимназии Максимилиана. Во время учебы в Мюнхенском университете (1876—1882) год он изучал историю искусств, археологию, классические языки и ряд языков Азии, включая санскрит, пали, авестийский и тибетский, и в 1883 году получил докторскую степень в университете. В 1881 году он начал работать ассистентом в Этнологическом музее в Берлине и в 1883-м был назначен заместителем директора по этнографической коллекции, в 1904 году назначен главой Азиатской секции данного музея. Грюнведель получил признание за свои многочисленные публикации по буддийскому искусству, археологии Центральной Азии и различным языкам. В частности, получили известность два его труда, «Буддийское искусство в Индии» (, 1893) и «Мифология буддизма в Тибете и Монголии» (, 1900), которые касались греческих начал в гандхарском греко-буддийском искусстве и развития последнего в Центральной Азии.

В 1899 году Грюнведелю было предложено присоединиться к русской археологической экспедиции, возглавляемой Василием Радловым и Карлом Залеманом, целью которой был север провинции Синьцзян, Китай. В 1900 году он стал членом-корреспондентом Баварской Академии наук и Восточного отделения Императорского русского археологического общества в Санкт-Петербурге в 1901 году. В 1902—1903 годах Грюнведель возглавил первую немецкую экспедицию в Турфан, Синьцзян. В число его выдающихся открытий входит обнаружение массивных руин около Гаочана. Он описал события, произошедшие во время этой экспедиции, в своей книге «Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschahri und Umgebung im Winter 1902—1903» (1905). Грюнведель сам возглавил третью немецкую экспедицию в Турфан в 1905—1907 годах, результаты которой были опубликованы в «Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan» (1912). Экспедиции Грюнведеля щедро финансировались представителями династии Крупп. Грюнведель присоединился к Генриху Людерсу, внесшему основной вклад в эпиграфический анализ находок этих экспедиций, после того как был взят в Берлинский университет в 1909 году профессором восточных языков.

Грюнведель был одним из первых учёных, занявшихся изучением языка лепча. В 1898 году был выпущен составленный им лепча-английский словарь.

В 1921 году Грюнведель ушел на пенсию и в 1923 году переехал в Баварию, где он провел последние свои годы в Бад-Тёльце, написав ряд научных трудов. Он умер в Ленгрисе в 1935 году.

Примечания

Литература 
 Buddhistische Kunst in Indien, 2. Auflage (Berlin 1920)
 Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei: Führer durch die lamaistischen Sammlungen des Fürsten E. Echtomskij (Leipzig 1900)
 Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschahri und Umgebung im Winter 1902—1903 (München 1905)
 Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan (Berlin 1912)
 Alt-Kutscha: archäologische und religionsgeschichtliche Forschungen an Temperagemälden aus buddhistischen Höhlen der ersten acht Jahrhunderte nach Christi Geburt. (Berlin, 1920).
 Die Teufel des Avesta und ihre Beziehungen zur Ikonographie des Buddhismus Zentral-Asiens (Berlin, 1924).
 Die Legende des Na Ro Pa, des Hauptvertreters des Nekromanten- und Hexentums: Nach einer alten tibetischen Handschrift als Beweis für die Beeinflussung des nördlichen Buddhismus durch die Geheimlehre der Manichäer, übersetzt von A. Grünwedel (Leipzig, 1933).
 Tusca (Leipzig, 1922).

Ссылки 
 

Буддологи Германии
Тибетологи Германии
Археологи Германии
Лингвисты Германии
Выпускники Мюнхенского университета
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Музейные работники Германии